Бе́лая Холуни́ца:

 Белая Холуница — город в Кировской области России.
 Белая Холуница — река в Кировской области России.